La Ligue balte de handball () est une compétition de handball créée en 1992 regroupant des clubs masculins des pays baltes et de pays limitrophes. La compétition se joue sur l'ensemble des territoires des pays concernés avec une phase de poules puis une phase finale.

Les clubs 2019-2020 

À noter qu'un club russe a été présent à compter de la saison 2003/2004 et au moins jusqu'à la saison 2004/2005.

Palmarès

Palmarès détaillé

Bilan

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue SEHA, son équivalent dans les Balkans
 Championnat de Biélorussie masculin de handball
 Championnat d'Estonie masculin de handball
 Championnat de Finlande masculin de handball
 Championnat de Lettonie masculin de handball
 Championnat de Lituanie masculin de handball
 Championnat d'Ukraine masculin de handball

Compétition de handball en Europe
Handball en Biélorussie
Handball en Estonie
Compétition de handball en Finlande
Handball en Lettonie
Handball en Lituanie
Compétition de handball en Ukraine
Compétition de handball en Russie